Majiayuan ist mehrdeutig. Es bezeichnet die folgenden archäologischen Fundplätze in China:

 Majiayuan (Majiayuan yizhi 马家垸遗址), eine jungsteinzeitliche Stätte im Kreis Shayang 沙洋县 der chinesischen Provinz Hubei, siehe Majiayuan (Neolithikum)

 den Friedhof (Gansu Zhangjiachuan Zhanguo mudi 甘肃张家川战国墓地) aus der Zeit der Streitenden Reiche in Majiayuan 马家塬, Kreis Zhangjiachuan, Provinz Gansu, siehe Friedhof aus der Zeit der Streitenden Reiche in Zhangjiachuan